Nord-Ouest kan syfta på:

Haiti 

 Nord-Ouest (Haiti), departement,

Kamerun 

 Nordvästra regionen, region,